Die Hungarian Challenger Open 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 6. bis 12. Februar 2017 in Budapest stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 132 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 140 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 129 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Budapest